Квачхо́н (, Gwacheon-si) — город в провинции Кёнгидо, Южная Корея.

История 
В 475 на территории современного Квачхона, принадлежавшей в то время царству Когурё, был основан уезд Юльмок (Юльмоккун). Позже эта территория вошла в состав государства Силла. В 757 году, после административной реформы, здесь был образован уезд Юльджин (Юльджингун), входивший в состав района Хансанджу. В эпоху династии Корё, в 940 году, Ульджин был переименован в Кваджу. В течение некоторого времени (в период 990—994 гг) был известен под именами Пурим или Пуан. В 1018 году Кваджу получил статус крупного административного района (хён). Современное название получил в эпоху династии Чосон, в 1413 году, сохранив административный статус хён. 26 мая 1895 года Квачхон получил статус уезда (кун или гун) в составе провинции Кёнгидо. При японском колониальном правлении 1 марта 1914 года уезды Квачхон и Ансан были объединены сформировав уезд Сихын, причём Квачхон стал одним из районов (статус мок) нового уезда. 1 января 1986 года Квачхон был выделен в отдельную административную единицу и получил статус города (си).

Административное деление 
Квачхон административно делится на 6 тон (дон). Данные о населении за 2005 год.

География 
Квачхон — небольшой город, граничащий на севере и северо-востоке с Сеулом, на юге — с Ыйваном, на западе — с Аняном. Является городом-спутником Сеула.

Известные жители 
Известные жители Квачхона:
 Ли Чхон, философ и учёный эпохи ранней династии Чосон.
 Син Хвэджан, учёный эпохи династии Чосон.
 Ли Пок Рэ, революционер и борец за свободу.
 Ким Сок Джин, участник самого популярного южно-корейского бойзбенда - BTS.

Культура 
Заведения культуры:
 Национальный музей современного искусства — один из крупнейших музеев в Южной Корее. Здесь собрано более 4300 экспонатов в шести выставочных залах, в основном это предметы живописи и скульптуры работы современных южнокорейских авторов. Внешний вид здания музея выполнен с элементами корейской традиционной архитектуры.
 Музей Чебиуль — расположен у подножия горы Чхонгесан, содержит главным образом экспонаты народной живописи, керамики и скульптуры. Построен на деньги южнокорейских чеболей с целью популяризации традиционной корейской культуры.

Фестивали:
 Фестиваль Ханмадан — проводится ежегодно в сентябре. Впервые этот фестиваль был проведён в 1997 году. В программе выступления местных и иностранных музыкантов, танцоров, театральные показы. Выступления артистов проводятся на открытом воздухе.

Туризм и достопримечательности 
 Парк развлечений Seoul Land, один из крупнейших в Корее, привлекающий каждый день тысячи отдыхающих и туристов. Разделён на несколько тематических зон, предлагающих различные виды развлечений — аттракционы, представления, парады.
 Сеульский Грэнд-парк (Большой сеульский парк) — представляет собой крупный парк культуры и отдыха, расположенный на северном склоне горы Чхонгесан. На территории парка имеется зоопарк, ботанический сад, дельфинарий.
 Сеульский ипподром — расположен между горами Чхонгесан и Кванаксан. Вмещает 25 тыс. зрителей. На территории ипподрома также имеется школа выездки, конезавод, аттракционы для туристов. Ежегодно сюда приезжает более 11 млн человек.

Города-побратимы 
  Эрдри, провинция Альберта, Канада (1997)
  Наньнин, Гуанси-Чжуанский автономный район, Китай (2005)
  Сирахама, префектура Вакаяма, Япония

Символы 
Как и остальные города и уезды Южной Кореи, Квачхон имеет ряд символов:
 Птица: голубь
 Животное: конь
 Дерево: каштан
 Цветок: азалия

См. также 
 Города Южной Кореи

Примечания

Ссылки 
 Официальный сайт
 Страница города в вики-энциклопедии Galbijim 
 Квачхон — город, свободный от курения 
 Достопримечательности Квачхона

Города Республики Корея
Кёнгидо